Briše je ime več naselij v Sloveniji:

 Briše, občina Kamnik
 Briše, občina Zagorje ob Savi
 Briše pri Polhovem Gradcu, občina Dobrova-Polhov Geadec

naselja v Sloveniji